A keletnémet női kézilabda-bajnokság első osztálya a legmagasabb osztályú női kézilabda-bajnokság volt a Német Demokratikus Köztársaságban (NDK, más néven: Kelet-Németország). A bajnokságot 1951 és 1991 között rendezték meg (nagypályán korábban is rendeztek bajnokságot), utána az NDK egyesült Nyugat-Németországgal Németország néven. A legeredményesebb klub az SC Leipzig (Rotation Leipzig, Lokomotive Leipzig) volt.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Lásd még 
Keletnémet férfi kézilabda-bajnokság (első osztály)
Német női kézilabda-bajnokság (első osztály)

Források 

Das bundesligainfo.de Handballdaten-Archiv
DDR-Meisterschaften Hallenhandball Damen
DDR-Meisterschaften Feldhandball Damen

Kézilabda-bajnokságok
A Német Demokratikus Köztársaság sportélete